Aleksandra Artyukhina, född 1889, död 1969, var en rysk politiker (kommunist). 

Hon var ordförande i Zhenotdel 1926-1930.

Referenser

 Scheide, Carmen: "'Born in October': The Life and Thought of Aleksandra Vasilevna Artyukhina, 1889−1969", in: Ilic, Melanie: Women in the Stalin Era, Houndmills 2001, pages 9-28.

Kvinnor
Födda 1889
Avlidna 1969
ryska kommunister
ryska politiker under 1900-talet
Sovjetiska politiker
Personer från Tver oblast